Andrej Vladimirovič Semenov – combattente di arti marziali miste russo (nato nel 1977)
Andrej Sergeevič Semënov – calciatore russo (nato nel 1989)
Andrej Igorevič Semënov – calciatore russo (nato nel 1992)
Andréj Petróvič Semënov-Tjan'-Šánskij – entomologo russo russo (1866-1942)
Andrij Semenov – atleta ucraino.